Il singolare del torneo di tennis Armonk Challenger 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Salvador Navarro-Gutierrez che ha battuto in finale Alejandro Hernández 6-1, 3-6, 6-3.

Teste di serie 

 Paradorn Srichaphan (secondo turno)
 Justin Gimelstob (primo turno)
 Lorenzo Manta (primo turno)
 Federico Browne (quarti di finale)

 James Sekulov (primo turno)
 Francisco Costa (secondo turno)
 Cecil Mamiit (primo turno)
 Arvind Parmar (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Armonk Challenger 2000